Премия «Сатурн» за лучшую работу художника-постановщика () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, регулярно с 2010 года.

Лауреаты и номинанты

1976—1979 
С 1976 по 1978 параллельно с наградами за лучшую работу художника-постановщика также вручались награды за лучшие декорации.

2010—2019

2021—2029

Ссылки 
 http://www.saturnawards.org  
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  

Номинации кинопремии «Сатурн»